Фридевальд (Вестервальд) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Фридевальд (Гессен) — коммуна в Германии, в земле Гессен.